W Polsce
 Gołaszyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Gołaszyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowe Miasteczko 
 Gołaszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki 
 Gołaszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Bojanowo
 Gołaszyn – gromada